Ивашутино — название населённых пунктов в России:

 Ивашутино — деревня в Дорогобужском районе Смоленской области.
 Ивашутино — деревня в Тёмкинском районе Смоленской области.